Федералните избори в Австралия през 2019 г. се провеждат в събота на 18 май 2019 г., за да бъдат избрани членове на 46–ия парламент на Австралия. Избират се 151 места в Камарата на представителите (долната камара) и 40 от 76 места в Сената (горната камара).

Вторият мандат на действащото правителство на малцинството Либерално/Национално коалиционно правителство, водено от премиера Скот Морисън, печели трети тригодишен мандат, като побеждава опозиционната Австралийска лейбъристка партия, водена от лидера на опозицията Бил Шортън. Коалицията претендира за мнозинство от три места със 77 места, Лейбъристите имат 68 места, по едно място взимат Австралийската партия на зелените, Централния алианс, Австралийската партия на Катер, и трима независими.

Избирателната система на Австралия налага задължително гласуване и използва пълно преференциално гласуване на моментен балотаж в едномандатни места за Камарата на представителите и по избор преференциално единично прехвърляемо гласуване в Сената. Изборите са администрирани от австралийската избирателна комисия.

В изборната нощ Бил Шортен заявява намерението си да се оттегли като председател на партията си, но да остане в парламента.

Резултати

Камара на представителите 

Независими: Андреш Вилкие (Кларк), Хелън Хайнс (Инди), Зали Стегал (Варингах).

Сенат

Източници 

2019
Избори през 2019 година
2019 година в Австралия